Uppal ist der Familienname folgender Personen:

 Chandeep Uppal (* 1988), britische Schauspielerin
 Paul Uppal (* 1967), britischer Politiker
 Tim Uppal (* 1974), kanadischer Politiker